A PR-892 é uma rodovia de acesso, pertencente ao governo do Paraná, que liga a PR-180 (trevo da Água Branca) à cidade de Francisco Beltrão, pelo bairro São Cristóvão. Sua extensão, de 3 quilômetros, é totalmente pavimentada.

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná